A competição do individual masculino foi um dos eventos do boliche nos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara. Foi disputada no Bolerama Tapatío nos dias 26 e 27 de outubro.

Calendário
Horário local (UTC-6).

Medalhistas

Resultados

Qualificação

Fase final

Individual masculino